Конституция Германии — основной закон Германского государства.

 «Конституция Паульскирхе» — фактически недействительный основной закон Германской империи, датированный 1848—1849 годами.
 Конституция Германской империи — первая фактически действовавшая конституция Германии, действовавшая в 1871—1918 годах.
 «Веймарская конституция» — первая демократическая конституция Германии, фактически действовавшая в 1919—1933 годах.
 Конституция ГДР — основной закон Восточной Германии в 1949—1990 годах.
 Основной закон ФРГ — действующая конституция Германии.

См. также
 Конституция Северогерманского союза